Badia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 Badia (Mali), een gemeente (commune) in de Malinese regio Kayes
 Badia (Syrië), een gebied in Syrië
 Badia (geslacht), een geslacht van spinnen
 Badia (achternaam), een familienaam
 José Badia, Monegaskisch minister van Buitenlandse Zaken